Tricht steht für:

 Tricht (Gelderland), eine Ortschaft in der niederländischen Provinz Gelderland

Tricht ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold von Tricht, deutscher Mediziner und Hochschullehrer
 Käte van Tricht (1909–1996), deutsche Organistin, Pianistin, Cembalistin und Musikpädagogin
 Stan Van Tricht (* 1999), belgischer Radrennfahrer